Mlečnica (znanstveno ime Lactarius) je rod gliv iz družine golobičarke, ki ga sestavlja okoli 400 različnih vrst. Ime so te glive dobile po značilnem mlečkastem izcedku, ki priteče na ranjenem mestu glive. Rod je leta 1797 prvi opisal Christian Hendrik Persoon, znanstveno ime pa izvira iz latinske besede lac, ki pomeni mleko. 

Meso mlečnic je zaradi posebne oblike celic krhko in sirnato, zaradi česar v Sloveniji ta rod pogosto imenujejo tudi sirovke.

Glej tudi 
 Seznam mlečnic

Golobičarke

Taksoni, opisani leta 1797